Miejscowości w Nepalu:
 Salleri (Dailekh)
 Salleri (Okhaldhunga)
 Salleri (Solukhumbu)